Hendrik Offerhaus (1875-1953), olympisch roeier
Johannes Offerhaus (1823-1905), burgemeester en kantonrechter
Johannes Offerhaus (1892-1966), jurist
Leonardus Offerhaus (1699-1779), bibliothecaris en hoogleraar
Willem Offerhaus (1773-1830), genie-officier
Willem Augustijn Offerhaus (1897-1961), liberaal politicus en commissaris van de Koningin in Groningen